Argentina
Dipartimento di Sarmiento – dipartimento della provincia di Chubut
Dipartimento di Sarmiento – dipartimento della provincia di San Juan
Dipartimento di Sarmiento – dipartimento della provincia di Santiago del Estero